Омотські мови — група мов, присутня на південному заході Ефіопії. Ґеезьке письмо використовується в деяких омотських мовах, латинська абетка в деяких інших. Мови цієї групи досить аглютинативні та мають складні тональні системи (наприклад, мова Бенч). Загалом, на омотських мовах розмовляють приблизно 6,2 млн людей. Група омотських мов належить до афразійської мовної сім'ї, але дехто це заперечує.

Мови 
Північна та південна гілки є загальновизнаними, з деякими суперечками щодо складу північної омотської. Основна дискусія стосується розміщення мов мао. Бендер (2000) класифікує омотські мови таким чином:

 Південна Омотська / Ароїдні (Хамер-Банна, Аарі, Дім, Каро)
 Північна Омотська / Неароїдні
 Мао
 Бамбасі
 Західна Мао (Хозо, Сезе, Ганза)
 Дізоїдні (Дізі, Шеко, Наї)
 Гонга — Гімоджан
 Гонга / Кефоїдні (Боро, Анфілло, Кафа, Шеккачо)
 Гімоджан
 Йемса
 Омето — Гіміра
 Бенч
 Чара
 Ометські мови

Окрім термінології, ця класифікація відрізняється від класифікації Флемінга (1976) включенням мов мао, належність яких спочатку була суперечливою, та скасуванням групи «Гімоджан».

Хейворд (2003) 
Хейворд (2003) відокремлює мови мао як третю гілку омотських мов і розділяє ометські та гімірські мови:

 Південна омотська
 Мао
 Північна омотська
 Дізоїдні
 Мови Та — Не
 Гонга
 Гімоджан
 Йемса
 Бенч
 Омето — Чара

Бленч (2006) 
Бленч (2006) дає більш агностичну класифікацію:

 Південна омотська
 Північна омотська
 Мао
 Дізоїдні
 Гонга
 Єм
 Гіміра
 Омето

Класифікація 
Омотська, як правило, вважається найбільш віддаленною гілкою афразійських мов. Грінберг (1963) класифікував її як західну гілку кушитських мов. Флемінг (1969) стверджував, що замість цього її слід класифікувати як незалежну гілку афразійських мов. Цю думку Бендер (1971) висловив як консенсус серед більшості лінгвістів, хоча деякі лінгвісти дотримуються західно-кушитської теорії, або вважають, що південна омотська утворює окрему гілку, причому північна омотська є частиною кушитської групи. Бленч (2006) зазначає, що у випадку лексики, пов'язаної з медом, омотська схожа з іншими афразійськими мовам. Але що стосується лексики, пов'язаною з худобою, схожості відсутні. Бленч припускає, що розкол відбувся до появи скотарства. Кілька вчених висловили сумніви у тому, що омотські мови взагалі є частиною афразійської мовної сім'ї. Тейл (2006) запропонував, щоб омотські розглядалися як самостійна мовна сім'я. Однак загальний консенсус, заснований насамперед на морфологічних свідченнях, полягає в тому, що членство омотських мов у афразійській мовній сім'ї є добре встановленим.

Реконструкція 
Бендер (1987: 33-35) реконструює наступні протоформи для праомотської та прапівнічноомотської, яка вважається похідною від праомотської .

Порівняння лексики 
Зразок базової лексики 40 омотських мов від Блажека (2008):

Див. також 

 Мови Ефіопії

Примітки

Наведені джерела 

 Bender, M. Lionel. 2000. Comparative Morphology of the Omotic Languages. Munich: LINCOM.
 Fleming, Harold. 1976. Omotic overview. In The Non-Semitic Languages of Ethiopia, ed. by M. Lionel Bender, pp. 299–323. East Lansing, MI: Michigan State University.
 Newman, Paul. 1980. The classification of Chadic within Afroasiatic. Universitaire Pers Leiden.

Загальна омотська бібліографія 

 Bender, M. L. 1975. Omotic: a new Afroasiatic language family. (University Museum Series, 3.) Carbondale, IL: Southern Illinois University.
 Blench, Roger. 2006. Archaeology, Language, and the African Past. AltaMira Press
 Hayward, Richard J., ed. 1990. Omotic Language Studies. London: School of Oriental and African Studies.
 Hayward, Richard J. 2003. Omotic: the «empty quarter» of Afroasiatic linguistics. In Research in Afroasiatic Grammar II: selected papers from the fifth conference on Afroasiatic languages, Paris 2000, ed. by Jacqueline Lecarme, pp. 241–261. Amsterdam: John Benjamins.
 Lamberti, Marcello. 1991. Cushitic and its classification. Anthropos 86(4/6):552-561.
 Zaborski, Andrzej. 1986. Can Omotic be reclassified as West Cushitic? In Gideon Goldenberg, ed., Ethiopian Studies: Proceedings of the 6th International Conference pp. 525–530. Rotterdam: Balkema.
Макросім'ї
Мови Ефіопії
Афразійські мови
Аглютинативні мови
Омотські мови